Bompas, commune française de l'Ariège ;
 Bompas, commune française des Pyrénées-Orientales.